Truxa steht für:

 Truxa, ein Film des Regisseurs Hans H. Zerlett

Truxa ist der Familienname folgender Personen:
 Cölestine Truxa (1858–1935), österreichische Zeitungsherausgeberin und Vereinsfunktionärin
 Hans Truxa (1851–1906), kaiserlicher Rat und österreichischer Hofbeamter
 Karl Truxa (1850–1223), Hofrat d. Verwaltungsgerichtshof u. k. k. Senatspräsident in Wien 
 Raimund Truxa, deutscher General 
 Rolf Truxa (1934–2002), österreichischer Schauspieler, ehemaliger Kinderdarsteller und Hörspielsprecher
 Dagmar Truxa (* 1951), österreichische Schauspielerin, Sängerin, Schriftstellerin, Kostümbildnern, Schauspiel- und Gesangslehrerin usw.
 Jordi Truxa (* 1973), deutscher Münzgestalter und Produktdesigner